La Grande Épreuve, le roman de Georges Le Faure paru en 1928
 La Grande Épreuve, le film de André Dugès et Alexandre Ryder sorti en 1928 adapté du roman de Le Faure
 La Grande Épreuve, le roman d'Étienne de Montety paru en 2020